Heinrich Handorf (* 18. April 1925 in Warin; † 27. April 2022) war ein deutscher Architekt.

Leben 
Heinrich Handorf wurde als Sohn eines Tischlermeisters in der mecklenburgischen Kleinstadt Warin geboren. 1943 legte er an der Großen Stadtschule in Wismar sein Abitur ab. Es folgten der Reichsarbeits- und Militärdienst bei der Wehrmacht. 1945 absolvierte er ein Tischlerpraktikum bei seinem Vater in der Bau- &. Möbeltischlerei H. Handorf in der Mühlendammstraße in Warin. Von 1946 bis 1949 studierte er an der Bau- und Ingenieurschule Wismar und schloss dieses Studium als Hochbauingenieur in der Fachrichtung Architektur ab. Am 4. August 1950 heiratete er die Deutsch-Baltin Erna Gebhard in Warin, sie gebar 1952 einen Sohn und 1954 eine Tochter. Handorfs erste Ingenieur-Tätigkeit war die Mitarbeit in der Landesbauverwaltung  Mecklenburg, Außenstelle Stralsund. Prägend war die Arbeit im Ministerium für Wirtschaft in der Hauptabteilung Bauwesen in Schwerin in der Zeit von 1949 bis 1950. Danach folgten ab 1951 verschiedene Tätigkeiten im Entwurfs- und Bauleitungsbüro  Mecklenburg. Mit den gesammelten Erfahrungen wurde er 1960 Leitarchitekt im VEB Hochbauprojektierung in Schwerin. 1968 wechselte er zum VEB Wohnungsbaukombinat Schwerin (dort wurde die Leitungsstruktur in nur einem Großbetrieb gebündelt). 1974, nach einer Prüfung im Ministerium für Bauwesen der DDR, kam die Berufung in den Staatsdienst, in die Staatliche Bauaufsicht (SBA) des Bezirkes Schwerin. Dort arbeitete er bis 1990 als Prüfingenieur für Hochbauten. Unter anderem arbeitete er mit dem Bildhauer August Martin Hoffmann zusammen an Giebel- und Fassadengestaltungen baugebundener Kunst und war in der Zentralen Arbeitsgruppe Wohnungsbau tätig (dieses Gremium fasste die Bauerfahrungen aller Bezirke der DDR zusammen).  1990, am Ende seines Berufslebens, wurde Handorf die staatliche Bezeichnung Dipl.-Ing. (FH) zuerkannt, als Gleichstellung zu den Berufskollegen in der BRD.

Seit 1990 fertigte Heinrich Handorf zahlreiche grafische Zyklen alter Kirchenarchitektur, Natur- und Städtebilder Mecklenburgs. Kurse an der Bezirkskulturakademie und der VHS festigten seine Malweise. Aquarelle, Radierungen und Hochdrucke wurden in regionalen Ausstellungen gezeigt. Er war ein Wilhelm-Busch-Rezitator, der die Lebensweisheiten abgewandelt in vielen Artikeln veröffentlichte.
Die Vorfahren Handorfs schrieben sich bis 1836 Ham(m)dorff, nach 1889 setzte sich beim Maschinenbauer Christian Heinrich Friedrich Hanndorf aus Sukow die heutige Schreibweise Handorf durch.

Bauten und Entwürfe 
 1951/52 Kulturhaus Der freie Bauer in Brüsewitz, gemeinsam mit Franz Schiemer
 1952 sozialistisches Musterdorf der DDR Mestlin, Kindergarten und -krippe
 1952–1954 Landesparteischule der SED, seit 1990 Ministerium für Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern, gemeinsam mit Franz Schiemer
 1953–1955 24-klassige Schule, ehemalige Karl-Marx-Schule in Rostock, Heinrich-Schütz-Str. 10a, heute Heinrich-Schütz-Schule
 1954–1956 16-klassige Schule Neubrandenburg, Demminer Straße
 1959–1962 20-klassige Schule in Schwerin, Weststadt, Juri-Gagarin-Schule, heute Goethe-Gymnasium. Ein Zweitbau entstand in Frankfurt/Oder.
 1955–1957 Kino „Film-Palast“ in Malchow (seit 1999 DDR-Museum Malchow)
 1957 Sozialgebäude des VEB Seehafen Wismar
 1962 Das erste zehngeschossige Wohnhochhaus Schwerins am Lambrechtsgrund, es integrierte einen Schornstein des Ölheizhauses für die Sport- und Kongresshalle. Eine Abströmplatte auf dem Hochhaus verteilte den Rauch.
 1966 Entwurf des Verwaltungsbaus des Rats des Kreises Lübz

Werkschau

Grafik und Aquarelle

Auszeichnungen 
 1971, Würdigung des Kollektivs H. Lösler, J. Ullrich, H. Handorf, C. Biallas mit dem Fritz-Reuter-Kunstpreis II. Klasse für die Einführung des Gas-Silikat-Wohnungsbaus in Schwerin-Lankow
 1972, Der Bund der Architekten (BdA) verlieh Heinrich Handorf die Schinkelmedaille in Bronze.

Ausstellungen 
 1993, Die 25. Stunde, Kleine Galerie, Klinikum Schwerin
 1999, Schweriner Marstall, im Sozialministerium MV (Gemeinschaftsausstellung ARCHI-TECH-NA-Tour mit seinem Schwiegersohn Jürgen Gerner)
 2005, Bernogemeinde Gemeindezentrum Schwerin
 2021, Dom zu Schwerin

Publikationen 
 Plastputzbeschichtungen im Wohnungsbau Schwerin, Lankow in Farbe und Raum (F. u. R.)(Fachzeitschrift) 07/ 1971
 Wandgestaltung mit Strukturelementen in F. u. R. 11/ 1971
 Bericht über Seminar BdA/ VBKD in Deutsche Architektur 02/ 1972
 Farbliche Außengestaltung im Wohngebiet Schwerin – Lankow  in F. u. R. 08/ 1972
 Erfahrungen mit Gassilikatbeton in F. u. R. 10/ 1972
 Wohnungsbau Reihe IW 67 P-Gasbeton im Bezirk Schwerin, Wandfläche – Wandbild in Deutsche Architektur 02/ 1973
 Über die Einführung von künstlerischer Gestaltungen in Wandbildern in F. u. R.  05/ 1973
 Aufsätze über Wohnkultur in der Bezirkspresse

Literatur 
 
 
  Artikel: Ein Haus für einen Schornstein S. 94–97

Weblinks 

 https://www.svz.de/lokales/zeitung-fuer-die-landeshauptstadt/schule-steht-fuer-goldene-20er-id8268836.html

Einzelnachweise 

Architekt (Mecklenburg-Vorpommern)
Architekt (Schwerin)
DDR-Bürger
Deutscher
Geboren 1925
Gestorben 2022
Mann